M120 – amerykański moździerz kalibru 120 mm.
 M120 HSW – polski moździerz kalibru 120 mm.